Mateen ist der Familienname folgender Personen:

 Abd al-Mateen, ursprünglich Charles John Pelham, 8. Earl of Yarborough (* 1963), britischer Adliger, Politiker und Grundbesitzer
 Omar Mateen (1986–2016), Attentäter, siehe Anschlag von Orlando am 12. Juni 2016
 Sabir Mateen, amerikanischer Jazzsaxophonist, -klarinettist und -flötist
 Tarus Mateen, US-amerikanischer Jazz-Bassist
 Yahya Abdul-Mateen II (* 1986), US-amerikanischer Schauspieler